Paljassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paljassaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 24,14), 
 Paljassaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,43, long 24,04), 
 Paljassaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Paljassaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Paljassaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar